Aldo Vecchini – avvocato, militare e politico italiano
 Arturo Vecchini – avvocato e politico italiano
 Giorgia Vecchini – cosplayer italiana